Het Nederlands kampioenschap dammen 1964 werd van 13 maart t/m 4 april 1964 in Amsterdam gespeeld. 
Winnaar met 21 punten uit 15 partijen werd Piet Roozenburg die daarmee voor de 6e keer de nationale titel behaalde. 
Jan Bom en Geert van Dijk deelden met 20 punten de 2e plaats.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1964
Sportevenement in Amsterdam